Университет Северной Виргинии () — университет в штате Виргиния, США, существовавший в 1998—2014 годах.

Учебные программы 

 Бакалавриат 
Бизнес администрирование (Bachelor of Business Administration) со специализациями:
 Управленческий и бухгалтерский учет
 Финансы
 Менеджмент
 Маркетинг
Информационные технологии (Bachelor of Science in Information Technology)

 Магистратура 
 Master of Science со специализациями:
 Информационные технологии (управление)
 Информационные технологии (железо)
 Master of Business Administration
 Управленческий и бухгалтерский учет
 Менеджмент в туризме
 Финансы
 Здравоохранение
 Гостиничный бизнес
 Общий менеджмент
 Маркетинг
 Управление проектами
 Executive MBA
 Master of Business Intelligence
 Master of Accountancy
 Master of Education со специализациями:
 Дошкольное образование
 Образовательные коммуникации
 Лидерство
 Преподаватель китайского как иностранного (TCSOL)
 Преподаватель английского как иностранного (TESOL)
 Master of Public Administration

 Докторантура 
 Doctor of Business Administration
 Doctor of Education
 Doctor of Information Technology

 Программы сертификации 
Сертификация Oracle
Internet Design Certificate
Network certificate
Video Editing Certificate
Teaching English Certificate

 Подготовительные курсы английского

Краткая информация 

Университет располагается в 15 милях от столицы США Вашингтона и насчитывает студентов-представителей более чем 70 наций. При поступлении в университет не требуется сдача экзаменов GRE или GMAT.

Ссылки 
 Официальный сайт Университета Северной Вирджинии
 Филиал Университета Северной Вирджинии в Чехии
 Филиал Университета Северной Вирджинии в Гонконге
 Представительство Университета Северной Вирджинии в СНГ

Примечания 

Северной Виргинии